Пановцы — название населённых пунктов на Украине:

 Пановцы — село в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Пановцы — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.